Бриллиáнтовая ли́га (англ. Diamond League) — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Определение победителя 
Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в каждой встрече. В финале очки удваиваются. Финал проводится в Цюрихе или Брюсселе. Лондонское Гран-при проводится в течение двух дней и считается за одну встречу. В случае равенства очков, победитель определяется по количеству побед, в случае их равенства, по результату в финале. Чтобы выиграть главный приз Бриллиантовой лиги спортсмен должен участвовать в финале.

Соревнования 
Сезон 2019 года включает в себя 14 этапов.

 Adidas Grand Prix проходил в Нью-Йорке до 2016 года и был заменен на первый африканский этап в Марокко.

Победители

Мужчины (2010—2014)

Мужчины (2015—2019)

Женщины (2010—2014)

Женщины (2015—2019)

Статистика

Страны по количеству победителей

Рекорды Diamond League

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Бриллиантовой лиги
 Бриллиантовая лига на сайте IAAF

Примечания 

Международные соревнования по лёгкой атлетике
Соревнования IAAF